Elenco in ordine alfabetico delle isole dell'arcipelago Severnaja Zemlja. In grassetto le isole maggiori:
Isola di Arngol'd (остров Арнгольда, ostrov Arngol'da)
Isola Bazar (остров Базар)	
Isola Bazovyj (остров Базовый)	
Isola Blizkij (Mare di Laptev) (остров Близкий)	
Isola Blizkij (Mare di Kara) (остров Близкий)	
Isola Bližnij (Kraj di Krasnojarsk) (остров Ближний)	
Isola Bolscevica (остров Большевик, ostrov Bol'ševik)	
Isola Bujan (остров Буян)	
Isola Časovoj (остров Часовой)	
Isola Čërnyj (остров Чёрный)	
Isola Chitryj (остров Хитрый)	
Isola Chlebnyj (остров Хлебный)	
Isola Čistikov (остров Чистиков)
Isola Dvuch Tovariščej (остров Двух Товарищей)
Isola Glinistyj (остров Глинистый)
Isola Izmenčivyj (остров Изменчивый)
Isola Kaplja (остров Капля)
Isola Kaštanki (остров Каштанки)
Isola Klin	(остров Клин)
Isola Kommunar (остров Коммунар)
Isola Komsomolec (остров Комсомолец)
Isola Korga (остров Корга)	
Isola Kosistyj (остров Косистый)	
Isola Krupskoj (остров Крупской)
Isola di Lavrov (остров Лаврова, ostrov Lavrova)	
Isola L'dinka (Kraj di Krasnojarsk) (остров Льдинка)	
Isola Lagernyj (остров Лагерный)	
Isola Linejnyj (остров Линейный)	
Isola Lišnij (остров Лишний)	
Isola Lopastnoj (остров Лопастной)	
Isola Mačtovyj (остров Мачтовый)
Isola di Malyj Tajmyr (остров Малый Таймыр)		
Isola Malyš (остров Малыш)	
Isola Morskoj (остров Морской)	
Isola Najdënyš (остров Найдёныш)	
Isola Nezametnyj (Kraj di Krasnojarsk) (остров Незаметный)	
Isola Nizkij (Golfo di Achmatov) (остров Низкий)	
Isola Nizkij (Isola Najdënyš) (остров Низкий)	
Isola Novik (остров Новик)	
Isola Novyj (остров Новый)	
Isola Obmannyj (остров Обманный)	
Isola Oktjabrënok (остров Октябрёнок)	
Isola Ostryj (остров Острый)	
Isola Otkrytyj (остров Открытый)	
Isola Ozërnyj (остров Озёрный)
Isola del Pioniere (остров Пионер)	
Isola Pirožok (остров Пирожок)	
Isola Plavnikovyj (остров Плавниковый)	
Isola Poputnyj (остров Попутный)	
Isola Poterjannyj (остров Потерянный)	
Isola Povorotnyj (остров Поворотный)	
Isola Pregradnaja (коса Преградная) 	
Isola Pregraždajuščij (остров Преграждающий)	
Isola Pustoj (остров Пустой)	
Isola Razdel'nyj (остров Раздельный)
Isola della Rivoluzione d'Ottobre (Остров Октябрьской Революции, ostrov Oktjabr'skoj Revoljucii)		
Isola di Samojlovič (остров Самойловича, ostrov Samojloviča)
Isola Šar (остров Шар)	
Isola di Schmidt (остров Шмидта, ostrov Šmidta)	
Isola Slityj (остров Слитый)	
Isola Sportivnyj (остров Спортивный)	
Isola Srednij (mare di Laptev) (остров Средний)
Isola Starokadomskij (остров Старокадомского, ostrov Starokadomskogo)	
Isola Stereguščij (остров Стерегущий)	
Isola Storoževoj (остров Сторожевой)	
Isola Suchoj (остров Сухой)	
Isola Surovyj (остров Суровый)
Isola di Sverdlov (остров Свердлова, ostrov Sverdlova)	
Isola Taš (остров Таш)	
Isola Trudnyj (остров Трудный)
Isola di Vollosovič (Остров Воллосовича, ostrov Vollosoviča)	
Isola Vysokij (остров Высокий)	
Isola Zabor (остров Забор)	
Isola Zabytyj (остров Забытый)	
Isola Zaščitnaja (коса Защитная)

Gruppi di isole 
Arcipelago di Sedov (Архипелаг Седова, Archipelag Sedova) (6)
Isola Domašnij (остров Домашний)
Isola Figurnyj (остров Фигурный)
Isola Golomjannyj (oстров Голомянный)
Isola Srednij (Arcipelago di Sedov) (остров Средний)
Isola Strela (остров Стрела)
Isola Vostočnyj (Arcipelago di Sedov) (остров Восточный)
Isole Beregovye (острова Береговые) (2)
Isola Bol'šoj (Isole Beregovye) (остров Большой)
Isola Malyj (Isole Beregovye) (остров Малый)
Isole Burunnye (островa Бурунные) (2)
Isole di Dem'jan Bednyj (Острова Демьяна Бедного, ostrova Dem'jana Bednogo) (8)
Isola Červjak (остров Червяк)
Isola Glavnyj (остров Главный)
Isola Kolobok (остров Колобок)
Isola Kolokol (остров Колокол)
Isola Krajnij (остров Крайний)
Isola Raketa (остров Ракета)
Isola Severnyj (Isole di Dem'jan Bednyj) (остров Северный)
Isola Utënok (остров Утёнок)
Isole Diabazovye (островa Диабазовые) (2)
Isole Izvestnjakovye (островa Известняковые) (3)
Isola Bol'šoj Izvestnjakovyj (остров Большой Известняковый)
Isola Gorbatyj (Isole Izvestnjakovye) (остров Горбатый)
Isola Kruglyj (Isole Izvestnjakovye) (остров Круглый)
Isole di Kolosov (oстрова Колосова) (2)
Isole Koški (oстрова Кошки) (2)
Isole Krasnoflotskie (oстрова Краснофлотские) (7)
Isola Bol'šoj (Isole Krasnoflotskie) (остров Большой)
Isola Greben' (остров Гребень)
Isola Ploskij (Isole Krasnoflotskie) (остров Плоский)
Isola Srednij (Isole Krasnoflotskie) (остров Средний)
3 isole senza nome
Isole Majskie (острова Майские) (9)
Isola Krylataja (коса Крылатая)
Isola Stjag (коса Стяг)
Isola Vesennij (остров Весенний)
6 isole senza nome
Isole Matrosskie (острова Матросские) (2)
Isole Morennye (острова Моренные)
Isole Moristye (острова Мористые) (2)
Isole Nezametnye (острова Незаметные)
Isole Olen'i (острова Оленьи) (4)
Isole Opasnye (острова Опасные) (2)
Isola Vostočnyj (Isole Opasnye) (остров Восточный)
Isola Zapadnyj (остров Западный)
Isole Raznye (острова Разные) (2)
Isole di Tranze (oстрова Транзе) (2)
Isole Vchodnye (острова Входные) (2)
Isola Južnyj (Isole Vchodnye) (остров Южный)
Isola Severnyj (Isole Vchodnye) (остров Северный)
Isole Vstrečnye (острова Встречные) (3)
Isola Južnyj (Isole Vstrečnye) (остров Южный)
Isola Severnyj (Isole Vstrečnye) (остров Северный)
1 isola senza nome

Severnaja Zemlja